Het ATP-toernooi van Lyon 1996 (met de officiële naam Grand Prix de Tennis de Lyon 1996) werd van 30 september tot en met 6 oktober 1996 gespeeld in de Franse stad Lyon. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Palais des Sports de Gerland.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Lyon
Lyon 1996